Ле-Па-Сен-л'Оме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на захід від Парижа, 125 км на південний схід від Кана, 65 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Па-Сен-л'Оме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Па-Сен-л'Оме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн